Onderdistrict in Indonesië
 Tambakrejo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tambakrejo (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tambakrejo (Gayamsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Tambakrejo (Patebon), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tambakrejo (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tambakrejo (Gurah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Kraton), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Magetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Muncar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Pasrepan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang, regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Tambakrejo (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Sumbergempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Sumbermanjing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Tongas), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Tambakrejo (Wonotirto), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Tambak Rejo, doorverwijspagina